Liliago boetica  puede referirse a la:
descrita por C.Presl en 1845 es la Anthericum liliago
descrita por (Boiss.) C.Presl en 1845 es la Anthericum baeticum de (Boiss.) Boiss.